Anna McCune Harper (1902-1999), joueuse de tennis américaine ;
 Grant McCune (1943-2010), responsable américain des effets spéciaux de cinéma ;
 Lisa McCune (1971-), actrice australienne.

Titre 

 The Hank McCune Show est une sitcom américaine diffusée en 1950.

Toponyme
 McCune, ville américaine au Kansas ;

Divers 
 Romanisation McCune-Reischauer,  un des deux systèmes de romanisation du coréen les plus utilisés.
Patronyme anglais